Лаодок е древногръцката митология е:

 Син на Аполон и Фтия. Убит е от Етол, заедно с братята си Дор и Полипойт. След като ги убил, нарекъл земята им по своето име -Етолия (Аполодор I, 7, 6)
 Син на Приам, но от някоя от другите му жени, не от Хекуба. (Аполодор, III, 12, 5)

Герои от древногръцката митология